El Tratado de Tartu puede referirse a:

Tratado de Tartu de octubre de 1920, firmado entre la Rusia Soviética y Finlandia, al finalizar la guerra civil finlandesa.
Tratado de Tartu de febrero de 1920, firmado entre la Rusia Soviética y Estonia, al finalizar la Guerra de Independencia de Estonia.